Питильяс (; ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тафалья. Занимает площадь 42,3 км². Население — 562 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Население

Примечания

Ссылки 
  Web oficial del Ayuntamiento de Pitillas
 Web oficial de la Laguna de Pitillas 

Муниципалитеты Наварры